Onyszkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Onyszkiewicz (* 1937) polnischer Mathematiker, Bergsteiger, Politiker
 Mieczysław Onyszkiewicz (1844–1917), galizischer Politiker